Sevenoaks (district), een district in het Engelse graafschap Kent
Sevenoaks (plaats), de hoofdplaats van dit district
Sevenoaks School, een kostschool in deze plaats

Sevenoaks (Padwerk), een alternatief centrum in de Amerikaanse staat Virginia

Zie ook
Seven Oaks (doorverwijspagina)